Aronov bezeichnet mit Namen:

 Arkady Aronov (1934–1994), russisch-israelischer Physiker

 Ben „Benny“ Aronov (1932–2015); US-amerikanischer Jazzpianist
 Boris Aronov (* 1963), US-amerikanischer Computerspezialist
 Michael Aronov (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Bühnenautor

Siehe auch:
 Aronoff
 Aronow